Ивашево — название населённых пунктов в России.
 Ивашево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Ивашево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ивашево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Ивашево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ивашево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ивашево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Ивашево (до 2013 года Ивашово) — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ивашево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ивашево — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Ивашево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ивашево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Ивашево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Ивашево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ивашево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Ивашово